

Codici 
 NYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nyeri (Kenya)

Geografia 
 Nye – località del comune di Vetlanda (Svezia)
 Contea di Nye – contea dello Stato del Nevada

Persone 
 Andy Nye – compositore e tastierista britannico
 Archibald Nye – generale britannico
 Ben Nye – truccatore statunitense
 Bill Nye – divulgatore scientifico, conduttore televisivo e ingegnere statunitense
 Carrie Nye – attrice statunitense
 Carroll Nye – attore statunitense
 Gerald Nye – politico statunitense
 James Warren Nye – politico statunitense
 Joseph Nye – politologo statunitense
 Katherine Nye – sollevatrice statunitense
 Kim Nye – ex calciatrice e allenatrice di calcio neozelandese
 William Nye, nome d'arte di William Nigh –  regista, sceneggiatore e attore statunitense

Altro 
 11377 Nye – asteroide della fascia principale
 Nye – ghiacciaio situato sulla costa di Loubet, nella parte occidentale della Terra di Graham, in Antartide
 Nye – strumento musicale